Ludzie:
 Fryderyk Karol Nesselrode (1786-1868) (ros. Fiodor Nesselrode) – Niemiec w służbie rosyjskiej, od 1813 adiutant wielkiego księcia Konstantego, ojciec Marii Kalergis
 Karl Robert Nesselrode (1780-1862) (ros. Карл Васильевич Нессельроде) – brat Fryderyka Karola Nesselrode, w latach 1814-1856 minister spraw zagranicznych Rosji
 Wilhelm Karl Nesselrode – ojciec Fryderyka i Karla Nesselrode

Inne: